Санта-Кроче — базиліка в місті Флоренція (, тобто церква Святого Хреста). Не плутати з однойменною Санта-Кроче ін Джерусалеме, що знаходиться в Римі.

Історія 
За церковною легендою, церкву заснував сам Франциск Ассізький. Він помер у 1226 році, а церква згадана в документах за 1229 рік. Зафіксовано початок нових будівельних робіт 12 травня 1294 року, тобто це була перебудова, ймовірно, за проектом відомого архітектора Арнольфо ді Камбіо.

Це була одна з багатьох перебудов церкви, яка зберегла її готичний характер. Вікна прикрашені вітражами. Над оздобами церкви працювало декілька поколінь майстрів Флоренції різних мистецьких епох: Джотто, Андреа Орканьї, Донателло, Таддео Гадді, Джорджо Вазарі, Бенедетто да Майано. Останній зробив рельєфи зі сценами життя Франциска Ассізського на кафедрі.

Санта Кроче 
Тут поховані:
 Альберті Леон-Баттіста, архітектор, теоретик мистецтва
 Вітторе Альфьєрі, поет
 Галілео Галілей, видатний вчений
 Мікеланджело, геніальний скульптор
 Кенотаф Нікколо Макіавеллі, політик і письменник
 Джоакіно Россіні, композитор
 Міхал Огінський, польський політик, композитор
 Створено кенотаф (порожнє почесне поховання) Данте, поета — вигнанця з Флоренції

Див. також 
 Відродження
 Готика
 Кватроченто
 Костел Святого Хреста

Примітки

Джерела 
 Manfred Wundram, «Kunstführer Florenz», Philipp Reclam GmbH, Stuttgart 1993. — S. 165—184. — ISBN 3-15-010385-1.
 Toman, Rolf (Hrsg.): Die Kunst der italienischen Renaissance. Architektur — Skulptur — Malerei — Zeichnung. Köln 1994
 Zimmermanns, Klaus: Florenz. Köln [1984] 6. Auflage 1990.

Мистецтво Італії
Готична архітектура Італії
Церкви Флоренції